Mangolding ist der Ortsname von

 Mangolding (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mangolding (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern